Lindsjön kan syfta på:
Lindsjön, Hälsingland,  (32 ha)
Lindsjön, Medelpad,  (1,6 km²)
Lindsjön, Uppland,  (5,42 ha)
Lindsjön, Västergötland, 
Lindsjön, Västmanland, 
Lindsjön, Ångermanland,

Se även
Västra Lindsjön,  (33,8 ha)
Östra Lindsjön,  (27,2 ha)
Lindesjön
Lindsjötjärnen,  (5 ha)
Norrlindsjö, 
Sörlindsjö, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn